Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 20-as, továbbá -as, , 20A, 20AF, 20AT, 20B, 20E, 20F, 20G, 20H, 20K, 20M, 20T, 20Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 20-as busz (Balatonfüred)

 20-as busz (Békéscsaba)

 20E busz (Budapest)
 20-as busz (Budapest, 1948–2008)→220-as busz (Budapest)
 20A busz (Budapest)→120-as busz (Budapest, 1977–1984)
 20B busz (Budapest)ideiglenes, megszűnt
 20Y busz (Budapest)→121-es busz (Budapest)
 -as busz (Budapest, 1977–2008)→20E busz (Budapest)
  busz (Budapest, 1989–1990)megszűnt

 20-as busz (Debrecen)megszűnt

 20-as busz (Dunaújváros)

 20-as busz (Győr)
 20Y busz (Győr)

 20-as busz (Kaposvár)
 20A busz (Kaposvár)megszűnt

 20-as busz (Kecskemét)
 20H busz (Kecskemét)

 20-as busz (Miskolc)
20G busz (Miskolc)a 20-as garázsmeneteként

 20-as busz (Nagykanizsa)
 20E busz (Nagykanizsa)megszűnt
 20Y busz (Nagykanizsa)

 20-as busz (Nyíregyháza)

 20-as busz (Ózd)
 20A busz (Ózd)
 20AT busz (Ózd)megszűnt
 20T busz (Ózd)megszűnt

 20-as busz (Pécs)
 20A busz (Pécs)megszűnt

 20-as busz (Sopron)
 20A busz (Sopron)megszűnt
 20AF busz (Sopron)megszűnt
 20B busz (Sopron)megszűnt
 20F busz (Sopron)megszűnt
 20K busz (Sopron)megszűnt
 20M busz (Sopron)megszűnt

 20-as busz (Szeged)
 20A busz (Szeged, 2012–2016)megszűnt
 20G busz (Szeged)megszűnt
 20Y busz (Szeged, 2004)megszűnt

 20-as busz (Székesfehérvár)
 20G busz (Székesfehérvár)megszűnt

 20-as busz (Szolnok)

 20-as busz (Tatabánya)megszűnt
 20A busz (Tatabánya)megszűnt
 20K busz (Tatabánya)megszűnt

 20-as busz (Veszprém)
20-as busz (Veszprém, –1996)megszűnt
20-as busz (Veszprém, 2007–2011)megszűnt